Afro Blue – singolo di Mongo Santamaría del 1959, dall'album Mongo
 Afro Blue – album di Mongo Santamaría del 1959
Afro Blue – album di Dee Dee Bridgewater del 1974
 Afro Blue – album di McCoy Tyner del 2007